«Перевод с английского» — советский телефильм 1972 года режиссёра Инессы Селезнёвой.

Лауреат V Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов — специальный приз «за художеcтвенное воплощение темы воспитания детей».

Сюжет 

Выпускник-практикант пединститута, учитель математики, заменяет классного руководителя шестого класса — опытную школьную учительницу английского. Но класс оказывается «трудным», и «Числитель» — такое прозвище новому классному руководителю дали ребята, решает не только профессиональные задачи, но и проблемы между ребятами в классе. Но оказывается что человеческие отношения куда сложнее математики… он тоже учится — говорить с учениками на «их языке» и понимать ребят так, как их понимает опытная учительница английского.

В ролях 
 Майя Булгакова — Виолетта Львовна, учительница английского языка
 Георгий Тараторкин — Виталий Павлович Дудин, «Числитель», учитель математики
 Андрей Тенета — Леня Пушкарев
 Юлия Туровцева — Галя Мартынцева
 Ваня Свиридов — Андрей Коробов
 Женя Близнюк — Гродненский
 Галина Боровик — Тамара Петрова
 Армен Джигарханян — отец Пушкарёва
 Валентина Талызина — мать Пушкарёва
 Евгений Перов — Пётр Коробов, отец Андрея Коробова
 Александра Климова — Нина Максимовна, директор школы
 Анатолий Баранцев — доцент Филипп Антонович
 Нина Агапова — Люся Коробова, мать Андрея Коробова
 Гена Захаров — Курочкин
 Оля Сенина — Таня Сопелина, председатель совета пионерского отряда
 Наташа Поливанова — Алёна Родионова
 Сергей Эйбоженко — Гриша Тарасюк
 Саша и Лёша Соловьёвы — братья-близнецы Козловы, юннаты
 Ольга Маркина — эпизод
 Игорь Кашинцев — учитель Николай Николаевич
 Римма Солнцева — Зоя Григорьевна, учительница
 Нина Чуб — Людмила Степановна (Людочка), молодая учительница
 Ольга Барнет — Инга, знакомая Виталия Павловича Дудина
 Надежда Самсонова — уборщица в школе
 Роман Мадянов — школьник

Съёмки 
Фильм снимался в Москве, сцены на улице снимались на Новом и Старом Арбате, в арбатских переулках, сквере напротив кинотеатра «Ударник».

Хотя школа, в которой велись съёмки, не показана снаружи, но в одной из сцен учительница, смотря в окно, видит во дворе школы памятник — это Памятник героям-школьникам, открытый за год до съёмок фильма (памятник в фильме до его уничтожения в 1993 году, а не уменьшенная копия ныне) — этот памятник находился во дворе Школы № 110 имени Че Гевары.

Критика 
Есть фильмы ответов. Они обычно вызывают немедленную и почти прямую реакцию. И есть фильмы вопросов, после которых выходишь в раздумье. Требуется продолжение душевной работы, начатой, разбуженной подобным фильмом. Таков «Перевод с английского», таков «Монолог» . Не ясное, общепринятое, предложено нам художниками. Нет, в первооснове лежало их, художников, напряжённое размышление, углубление в проблему поиск истины. Ответное соразмышление — вот благодарный итог, на который вправе рассчитывать эти авторы.

Фильм был высоко оценен и профессионалам — учителями, так, например, учитель московской школы № 254, кандидат педагогических наук Ф. Нодель писал в профильном журнале:
Сценаристы телефильма «Перевод с английского» хорошо знают психологию ребят, как и чем они живут, что характерно для нынешних подростков, а главное — что определяет их человеческую, нравственную сущность. Их интересуют прежде всего те черты характера детей, те их поступки, которые формируют «в мальчишке мужчину».

Литература 
 О. Кучкина. Воспитание чувств // Искусство кино. — 1974. — № 8. — С. 30-45.
 Ф. Нодель. Телеэкран — помощник педагога // Воспитание школьников. 1977. — № 12. — С. 92-93.
 Очаковская Л. Тринадцать лет. Кино… (О худож. телефильме «Перевод с английского») // Семья и школа. — 1973. — № 5. — С. 54-55.

Источники 
 Перевод с английского // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996 / Сергей Землянухин, Мирослава Сегида. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 322
Телефильмы СССР 1972 года
Фильмы ТО «Экран»
Фильмы о школе
Фильмы об учителях